Dit is de wereldranglijst van januari 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 januari 2000.

Mannen 01